Het tennistoernooi US Open werd in 2011 bij de mannen voor de 131e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 29 augustus tot en met 12 september. Novak Đoković won voor het eerst de US Open door in de finale Rafael Nadal te verslaan met 6-2, 6-4, 63-7 en 6-1.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Wedstrijden

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Officiële website US Open
  Main Draw

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2011